«Pigmalión» -o «Pygmalion»- puede referirse a:

Mitología griega 
 Pigmalión, rey de Chipre y magnífico escultor.
 Pigmalión, rey de Tiro, hijo de Belo.

Psicología 
 efecto Pigmalión.

Obras 
Literatura
 Pigmalión (1912), obra de George Bernard Shaw:
Adaptaciones cinematográficas
 Pygmalion (1935), película alemana, dirigida por Erich Engel.
 Pygmalion (1937), película holandesa, dirigida por Ludwig Berger.
 Pigmalión (1938), película estadounidense, dirigida por Anthony Asquith, Leslie Howard.
 Pygmalion (1968), película de TV, dirigida por Kåre Santesson.
 Pygmalion (1983), película de TV estadounidense, protagonizada por Peter O'Toole.
Manga
 Pigmalión (en japonés ピグマリオ, Pigumario), manga y anime de Shinji Wada.
Música
 Pigmalión (1748), Jean-Philippe Rameau.
 Pigmalión (1770), melodrama de Jean-Jacques Rousseau.
 Pigmalión (1779), ópera de Georg Anton Benda.
 Pigmalión (1809), ópera de Luigi Cherubini.
 Pigmalión (1808), ópera de Karol Kurpiński.
 Pigmalión (1816), ópera de Gaetano Donizetti.